Candoso ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Candoso (Santiago)
 Candoso (São Martinho)
 Candoso (Vila Flor), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Flor